Сбо́рная Непа́ла по футбо́лу — команда, которая представляет Непал на футбольных матчах и чемпионатах. Контролируется Всенепальской футбольной ассоциацией. Является одной из слабейших сборных планеты. Наивысшего успеха сборная добилась в 1993 году, завоевав бронзовые медали в розыгрыше кубка федерации Южной Азии по футболу. Проводит свои домашние матчи на стадионе «Дасаратх Рангасала».

Чемпионат мира 
 1930 — 1982 — не участвовала
 1986 — не прошла квалификацию
 1990 — не прошла квалификацию
 1994 — не участвовала
 1998 — не прошла квалификацию
 2002 — не прошла квалификацию
 2006 — отозвала заявку на участие
 2010 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Азии 
 1956 — 1980 — не участвовала
 1984 — не прошла квалификацию
 1988 — не прошла квалификацию
 1992 — не участвовала
 1996 — 2004 — не прошла квалификацию
 2007 — не участвовала
 2011 — 2023 — не прошла квалификацию

Азиатский Кубок Вызова 
 2006 — полуфинал
 2008 — групповой этап

Кубок федерации Южной Азии по футболу 

 1993 — третье место 
 1995 — полуфинал
 1997 — первый раунд
 1999 — четвёртое место
 с 2003 по 2005 — первый раунд
 2008 — групповой раунд

Тренеры

Футбольная форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Сборная Непала на сайте ФИФА 
 Сборная Непала на сайте «RSSSF.com»

Непал